Иван Агапов:
 Агапов, Иван Валерьевич (род. 1965) — российский актёр театра и кино.
 Агапов, Иван Тимофеевич (1923—1996) — первый секретарь Кировского райкома КПСС, Приморского края, Герой Социалистического Труда.

Примечания